Джеффрі Скотт Б'юкебум (; 28 березня 1965, м. Аджакс, Канада) — канадський хокеїст, захисник. Асистент головного тренера «Гартфорд Вулф-Пек» в Американській хокейній лізі (АХЛ).

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 19-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Виступав за «Су-Сен-Марі Грейхаундс» (ОХЛ), «Едмонтон Ойлерс», «Нова Шотландія Ойлерс» (АХЛ), «Кейп-Бретон Ойлерс» (АХЛ), «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Загалом провів 903 матчі в НХЛ, включаючи 99 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

У складі молодіжної збірної Канади учасник чемпіонатів світу 1985.

Тренерська кар'єра 
 Асистент головного тренера «Торонто Роудраннерс» (2003–04, АХЛ)
 Асистент головного тренера «Беррі Колтс» (2008–09, ОХЛ)
 Асистент головного тренера «Садбері Вувлс» (2009–12, ОХЛ)
 Асистент головного тренера «Коннектикут Вейл» (2012–13, АХЛ)
 Асистент головного тренера «Гартфорд Вулф-Пек» (з 2013, АХЛ)

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі (1987, 1988, 1990, 1994)
 Переможець молодіжного чемпіонату світу (1985)

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти АХЛ
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Володарі Кубка Стенлі